Palma steht für folgende geographischen Objekte:
 Palma, Stadt auf Mallorca, Spanien
 Palma (Comarca), Landschaftszone (katalanisch: Comarca) auf der spanischen Baleareninsel Mallorca
 Palma (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Palma del Río, Stadt in Andalusien, Spanien

 Palma Campania, Gemeinde in der Provinz Neapel, Italien
 Palma di Montechiaro, Gemeinde in der Provinz Agrigento auf Sizilien, Italien
 Palma (Minas Gerais), Gemeinde in Minas Gerais, Brasilien
 Palma (Distrikt), Distrikt in der Provinz Cabo Delgado, Mosambik
 Palma (Mosambik), Ort im Distrikt Palma, Mosambik
 Palma-Palmilla, Distrikt in Málaga, Spanien

Palma oder Di Palma ist ein Familienname, siehe Palma (Familienname)

Palma ist das Cognomen folgender Personen:
 Aulus Cornelius Palma Frontonianus, römischer Politiker, Konsul 99 und 109

Palma steht für:
 (372) Palma, Asteroid
 Palma (Kartoffel), Kartoffelsorte
 Palma Manus, Handfläche
 De Palma Manufacturing Company, US-amerikanischer Flugmotoren- und Automobilhersteller

Siehe auch:

 DePalma
 La Palma (Begriffsklärung)
 Palmas (Begriffsklärung)